ciò che è pertinente al Tagikistan
 appartenente al gruppo etnico dei tagiki
 lingua tagica